Сезон 2007/2008 — 77-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании и 108-й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого изображён на футболке, является UNICEF.

Состав команды

Основной состав 
Четыре капитана на сезон: Карлес Пуйоль, Хави , Андрес Иньеста, Виктор Вальдес.

Молодёжная команда

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в евро.

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 65 000 000

Пришли в аренду

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 11 700 000

Ушли в аренду

Итого 
В этом разделе отображаются финансовые расходы клуба на трансферном рынке в фунтах стерлингов. Так как не все трансферы открыты общественности, то суммы, показанные в этом разделе приводятся только по данным, опубликованным в СМИ.

Расходы 
Лето:  65 000 000

Зима:  0

Всего:  65 000 000

Доходы 
Лето:  11 700 000

Зима:

Всего:  11 700 000

Прибыль 
Лето:  53 300 000

Зима:  0

Всего:  53 300 000

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Хет-трики

Пенальти

Штрафные удары 
Здесь представлен список исполненных штрафных ударов «Барселоны» в этом сезоне.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Тактические схемы 

|}

Наиболее частый стартовый состав 
Только по схеме 4-3-3

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Товарищеские матчи

Кубок Гампера

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Примечания 

2007/08
Сезоны футбольных клубов 2007/2008